Lötz steht für:

 Lötz (Scheidegg), Gemeindeteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau
 Glashütte Lötz, bedeutende Glashütte in Klostermühle, Böhmen

Lötz ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Freudenberger-Lötz (* 1966), deutsche Religionspädagogin, Hochschullehrerin, Autorin und Herausgeberin 
 Johann Lötz, Unternehmer und Gründer der Glashütte Joh. Loetz Witwe

Siehe auch:
 Lotz
 Lotze